

Мукшур — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Мукшур — село, Агризький район, Татарстан